"Dangerous" é o segundo single no Reino Unido do álbum Evacuate the Dancefloor.

Faixas e formatos
 Reino Unido iTunes Pre-Ordem EP

"Dangerous" (Radio Edit)
"Dangerous" (Cahill Radio Edit)
"Dangerous" (Wideboys Remix)
"Dangerous" (Original Mix)
"Evacuate The Dancefloor" (Unplugged Acoustic Mix)

 Reino Unido club promo CD single

"Dangerous" (Cahill Mix)
"Dangerous" (Original)
"Dangerous" (Darren Styles Mix)
"Dangerous" (N-Force Mix)
"Dangerous" (Wideboys Stadium Mix)
"Dangerous" (Immerze Mix)
"Dangerous" (Fugitives Special Dance Mix)
"Dangerous" (Wideboys Stadium Dub)

Paradas 

Canções gravadas por Cascada
Singles de 2009